A Colecção Marciano Azuaga está, actualmente, patente no Solar Condes de Resende em Vila Nova de Gaia, Canelas.

Marciano Azuaga reuniu ao longo da sua vida, e enquanto exercia as suas funções de chefe de estação ferroviária das Devesas (Vila Nova de Gaia), inúmeros e distintos objectos. Estes provêm dos cinco continentes e das mais variadas localidades. Para além dos objectos que reuniu, esta Colecção foi ainda valorizada pelas constantes doações de várias personalidades, incluindo José Joaquim Teixeira Lopes e António Teixeira Lopes.

História 
A 24 de fevereiro de 1904 Marciano lega a sua Colecção à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia com o intuito de esta poder ser estudada por estudiosos e/ou amadores, confiando a esta entidade a sua conservação. Três meses depois é, então, inaugurado o Museu Municipal Azuaga, ou Museu Azuaga, na Rua da Fervença, n.º 1 em Vila Nova de Gaia.

Esta colecção estava anarquicamente disposta mas retratava a sua época já que um museu, no século XIX, pretendia causar um efeito imediato de surpresa no visitante e, por isso, o que importava eram os objectos apresentados e não a sua disposição temática. Despertava-se ainda aqui o sentimento de nacionalismo, apegado à Museologia desta época, e a função pedagógica do Museu.

Apesar de tudo o Museu acaba por encerrar em 1933 devido às suas parcas condições, ficando as peças encaixotadas no sótão da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Chega-se a 1979 e inaugura-se a Biblioteca Municipal de Vila Nova de Gaia e o Museu Etnográfico Marciano Azuaga. Realizaram-se algumas exposições temporárias, mas a Colecção não encontrou aqui a sua morada. Em 1982 dá-se a aquisição do Solar Condes de Resende para Casa Municipal de Cultura e realizam-se obras de restauro e conservação para adequar o complexo a funções culturais.

Em 1987 parte da Colecção foi para aí transferida e ainda hoje aí permanece para ser estudada e exposta ao público.

A Colecção 
A Colecção Marciano Azuaga é constituída por vários núcleos de objectos reunidos dos cinco continentes e das mais variadas áreas temáticas, entre elas:

 etnografia;
 arqueologia;
 armas;
 zoologia;
 mineralogia;
 curiosidades;
 numismática;
 cerâmica;
 escultura;
 pintura.

Entre os variados núcleos destacam-se, por já terem sido efectuados estudos, os seguintes:

 núcleo de cerâmica esmaltada peninsular da Baixa Idade Média;
 núcleo da Amazónia;
 núcleo egípcio;
 núcleo de cerâmica Rafael Bordalo Pinheiro;
 núcleo de louça negra de Ossela;
 núcleo da necrópole de Gulpilhares (cerâmica romana);
 núcleos da de Nisa e Estremoz;
 núcleo de barros negros;
 núcleo de retratos reais;
 núcleo de documentos chineses;
 núcleo de objectos do calcolítico de Sintra;
 núcleo de cerâmica tradicional portuguesa;
 núcleo de organismos marinhos;
 núcleoo de azulejos holandeses;
 núcleo de instrumentos de fiação e tecelagem;
 núcleo de alfaias agrícolas;
 núcleo de paleontologia;
 núcleo dos núcleos de rochas e minerais;
 núcleo de Malacologia;
 núcleo de faiança;
 núcleo de espécies marítimas de Matosinhos;
 núcleo de cerâmica dos Açores.

Bibliografia 
 Antepe – Muzeu Azuaga. In A Luz do Operário. Porto: Editor Francisco da Silva Cunha. julho, 1925.
 FORTES, José – Museu Municipal Azuaga. In Mea Villa de Gaya. Porto: Empreza Editora do Guia Ilustrado de Portugal. 1909.
 GUIMARÃES, Gonçalves – A Colecção Marciano Azuaga e a sua Bibliografia. In Mundurukús, Carajás e outros Índios do Brasil na Colecção Marciano Azuaga. Vila Nova de Gaia: CMVNG/ Casa Municipal da Cultura, 1995.
 GUIMARÃES, J. A. Gonçalves; BAPTISTA, Eva; TEIXEIRA, Fátima - Objectos Arqueológicos e Outros de Trás-os-Montes e Alto Douro na Colecção Marciano Azuaga (Solar Condes de Resende, Vila Nova de Gaia). In Coavisão. Vila Nova de Foz Côa: Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa. N.º 8, 2006.

Ver também 
 Marciano Azuaga
 Solar Condes de Resende

Ligações externas 
 Gaianima

Coleções